Крумбах:

 Крумбах (приток Гершпренца) — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Крумбах — река в Германии, протекает по земле Бавария.
 Крумбах — город в Германии, в земле Бавария.
 Крумбах — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Крумбах — коммуна в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.